Kalergis (Kallergis), Kalergi: ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Kallergis (* um 1803–1867), griechischer General und Staatsmann
 James G. Kalergis (1917–1991), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US Army
 Maria Kalergis (1822–1874), polnische Pianistin und Mäzenin
 Zacharias Kallergis

Coudenhove-Kalergi ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Coudenhove-Kalergi
 Gerolf Coudenhove-Kalergi
 Heinrich von Coudenhove-Kalergi, seit 1903: Graf von Coudenhove-Kalergi
 Mitsuko Coudenhove-Kalergi
 Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi

Coudenhove-Kalergi steht für:
 Coudenhove-Kalergi-Plakette

Siehe auch:
 Coudenhove-Kalergi
 Kallergis